Inwersja (, odwrócenie) – ogólnie, zmiana zwykłego układu na odwrotny, pewnych cech na im przeciwne.
Termin stosowany w wielu znaczeniach, dotyczący odwrócenia proporcji, kolejności, tendencji, zmiany zwrotu, odwrócenia kształtu charakterystyki, przeciwieństwa dotychczasowych wartości itp.

 Nauki ścisłe i przyrodnicze

 w matematyce
 inwersja (geometria) to rodzaj przekształcenia geometrycznego
 inwersja (kombinatoryka)
 w fizyce: zjawiska, w których w badanym układzie zmiana jednego z parametrów powoduje zmianę znaku innego parametru
 w chemii: 
 inwersja konfiguracji
 zmiana kierunku skręcania płaszczyzny polaryzacji światła spolaryzowanego, np. podczas hydrolitycznego rozkładu cukru złożonego na cukry proste, zob. inwertaza i cukier inwertowany
 inwersja Waldena: zmiana konfiguracji cząsteczki związku chemicznego
 w krystalografii: rodzaj symetrii kryształu
 w fotografii: 
 zjawisko Claydena 
 proces obróbki taśmy filmowej polegający na odwróceniu obrazu negatywowego na pozytywowy
 w genetyce: inwersja chromosomowa to rodzaj aberracji chromosomów; dzieli się na dwa typy:
 inwersja pericentryczna
 inwersja paracentryczna
 w medycynie: 
 patologiczne wywrócenie wewnętrznej powierzchni jakiegoś narządu na zewnątrz
 inwersja seksualna, zob. homoseksualizm
 w psychologii i psychiatrii inwersja to mechanizm obronny
 w geologii: inwersja rzeźby
 w meteorologii:
 inwersja opadów
 inwersja temperatury

 Nauki humanistyczne i sztuka
 w literaturze: inwersja (literatura)
 w retoryce: inaczej przestawnia
 inwersja (muzyka)

 Technika
 w kolejce górskiej: element odwracający pasażerów „do góry nogami”